Удо Кісслінг (21 травня 1955) — німецький хокеїст, захисник, рекодсмен з виступів за національну збірну — 320 матчів.
 Хорхе Кісслінг (10 березня 1940 — 28 квітня 1968) — аргентинський мотогонщик, учасник чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотогонок серії MotoGP.

Прізвища